Leibniz-Formel steht in der Mathematik für:

 eine Formel zum Berechnen von Determinanten, siehe Determinante #Leibniz-Formel
 eine Verallgemeinerung der Produktregel, siehe Produktregel #Höhere Ableitungen